Winkless ist der Name von

 Brock Winkless (1959–2015), US-amerikanischer Puppenspieler und Visual Effects Techniker
 Jeffrey Alan Winkless (1941–2006), US-amerikanischer Schauspieler
 Laurie Winkless, irische Physikerin und Wissenschaftsautorin
 Terence H. Winkless (* 2. Hälfte 20. Jahrhundert) US-amerikanisch-kanadischer Filmregisseur, Filmproduzent, Drehbuchautor und Schauspieler